JBB est un sigle qui peut désigner :
 Jeune barreau de Bruxelles, une association sans but lucratif créée en 1840 qui a pour but est de familiariser 800 stagiaires récemment diplômés à leur futur métier d'avocat ;
 , une banque commerciale au Kenya.
 JBB est aussi le nom du premier président de l'ordre du CGB.